Мацука — українське і білоруське прізвище.

 Мацука Геннадій Харлампійович — колишній директор Інституту молекулярної біології та генетики НАН України, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України.
 Мацука Олексій Віталійович — український журналіст. Головний редактор сайту «Новости Донбасса». Входить до списку «100 героїв інформації» за версією організації «Репортери без кордонів» (2004).

Українські прізвища
Білоруські прізвища